Ab van Bemmel (1912-1986), een Nederlands amateurbokser
Adriaan Cornelis Valentin van Bemmel (1908 – 1990), een dierkundige, docent en directeur van diergaarde Blijdorp.
Charles-Maximilien van Bemmel (1778-1827), Zuid-Nederlands edelman, docent en dichter
Cornelis Hendrik van Bemmel (1912-1945), een Nederlands verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog
Eugène van Bemmel (1824-1880), literatuur-historicus, zoon van Charles-Maximilien van Bemmel
Frits van Bemmel (1898-1981), een Nederlands tekenaar, illustrator, kunstschilder, boekbandontwerper en ontwerper
Jan van Bemmel (1938), een Nederlands hoogleraar in de medische informatica
Jhim van Bemmel (1959), een Nederlands politicus en ondernemer

Zie ook 
Bemmel (doorverwijspagina)
Bemmelen (doorverwijspagina)